Повіт Нісі-Івай
 Повіт Хіґасі-Івай